Ракетохвостые попугаи () — род птиц из семейства Psittaculidae.

Внешний вид 
Попугаи рода имеют особую отличительную черту — центральные перья их хвоста по сравнению с остальными перьями удлинены, и выглядят как длинная гладкая палка с «ракеткой», имеющей вид маленькой лопаточки на конце (отсюда название).

Распространение 
Обитают на островах Индонезии и Филиппинах.

Классификация 
На февраль 2021 года в род включают 10 видов:

Примечания 

 
Роды птиц